Санта Аурелија има више значења:

 Санта Аурелија (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Аурелија (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Аурелија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Аурелија (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику